Генри Паркер (; 1476 или 1480/81 — 25 ноября 1556, Грейт-Халингбери, Эссекс, Королевство Англия) — английский аристократ, 10-й барон Морли с 1523 года. Служил монархам Генриху VIII, Эдуарду VI и Марии I. Переводил на английский язык произведения писателей античности и итальянского Возрождения.

Биография 
Генри Паркер родился, по разным данным, в 1475/76 или 1480/81 году. Его отцом был сэр Уильям Паркер — наследственный маршал Ирландии, знаменосец Ричарда III, который сражался на стороне этого короля при Босворте и, возможно, оказался на время в тюрьме при Генрихе VII. Мать Генри, Элис Ловел, была дочерью Элеаноры Морли, 7-й баронессы Морли в своём праве. Его дед, сэр Уильям Ловел, заседал в парламенте как лорд Морли. Единственный сын Уильяма умер бездетным, так что владения семьи Морли в Эссексе, Норфолке, Бакингемшире и Херефордшире перешли к Элис. Мужья последней иногда именовали себя баронами Морли, но не получили официального признания в этом качестве.

Уильям Паркер умер около 1504 или 1510 года. Его вдова вступила во второй брак — с сэром Эдуардом Говардом, вторым сыном Томаса Говарда, 2-го герцога Норфолка. Генри Паркер к тому моменту был уже взрослым человеком. Известно, что он воспитывался в доме Маргарет Бофорт (матери короля Генриха VII), при которой выполнял обязанности личного слуги; благодаря влиянию воспитательницы Паркер стал очень благочестивым человеком и до конца жизни сохранил приверженность католичеству. Маргарет выкупила для него у Говарда право управлять отцовскими владениями за 500 марок, женила его на своей внучатой племяннице, предположительно оплатила образование в Оксфорде. Закончив университет, Генри углубился в учёные занятия. После восшествия на престол Генриха VIII (1509 год) он появился при дворе и обратил на себя внимание монарха, подарив ему несколько рукописей своих переводов. В 1516 году он стал дворянином-привратником короля, а его малолетний сын — пажом королевской палаты. После смерти матери в 1518 году Генри унаследовал её владения и получил титул барона Морли.

В 1520 году Паркер участвовал во встрече на Поле золотой парчи, где Генрих VIII вёл переговоры с королём Франции Франциском I. В 1521 году барон был в числе пэров, приговоривших к смерти Эдуарда Стаффорда, 3-го герцога Бекингема, в 1522 году он присутствовал при встрече Генриха VIII с императором Карлом V. Осенью 1523 года Паркер в качестве посла совершил поездку в Германию, чтобы передать эрцгерцогу Австрии Фердинанду Габсбургу (впоследствии императору Фердинанду I) орден Подвязки. В письмах к кардиналу Вулси и королю он с сожалением рассказывал о распространении лютеранства в Европе. 13 июля 1530 года барон подписал письмо пэров папе римскому Клименту VII с просьбой разрешить Генриху VIII развод с Екатериной Арагонской. Он был в хороших отношениях со следующей королевой, Анной Болейн, и выдал своих дочерей за её родного и двоюродного братьев; внук Паркера в день коронации Анны стал рыцарем Бани. В то же время Паркер поддерживал хорошие отношения с дочерью Екатерины, принцессой Марией, которой на каждый Новый год дарил книгу (часто собственного сочинения). Известно, что у барона были дружеские отношения с лордом-канцлером Томасом Кромвелем; в 1535 году он подарил Кромвелю борзую, 13 февраля 1536 года — книгу Макиавелли, включавшую «Государя» и «Историю Флоренции». Второй подарок сопровождался письмом, в котором Паркер рекомендовал канцлеру изучить взгляды Макиавелли и обращал его внимание на особо отмеченные фрагменты, касавшиеся положения папства в Европе. Благодаря этой дружбе барон получил земли приората Олдебю в Норфолке. Кроме того, он приобрёл ряд поместий в Эссексе и Хартфордшире.

Положение Паркера оказалось под угрозой в 1536 году, когда королеву Анну обвинили в измене. Ему пришлось осудить на смерть собственного зятя, виконта Рочфорда. В 1537 году он участвовал в вынесении смертного приговора баронам Дарси и Хасси, примкнувшим к католическому восстанию; при этом существовала опасность того, что и Паркера причислят к католической оппозиции. В 1542 году дочь барона Джейн (вдову Рочфорда) обезглавили как сообщницу королевы Екатерины Говард. Однако самого Паркера все эти события не затронули.

В правление Эдуарда VI барон противостоял попыткам королевского окружения провести Реформацию радикального толка. При этом он сохранял личную преданность монарху, а в 1549 году, когда Лондону угрожали повстанцы, заявил о готовности лично защищать Эдуарда. В 1550 году Паркер принял участие от имени короны в судебном преследовании герцога Сомерсета. В 1553 году он приветствовал приход к власти католички Марии. На тот момент Генри Паркеру было уже больше 70 лет; он умер в своем доме в Грейт-Халлингбери (Эссекс) 25 ноября 1556 года и был похоронен 3 декабря в местной церкви.

Портрет Генри Паркера работы Альбрехта Дюрера (1523 год) хранится в Британском музее.

Литературные занятия 
Всю свою жизнь барон Морли переводил на английский язык произведения древних авторов и итальянцев эпохи Возрождения. Исследователи отмечают, что его переводы не отличались высоким качеством и точностью. Барон издал только две книги — «Изложение и провозглашение псалма Deus ultionum dominus» (1534 год) и «Триумфы» Франческо Петрарки (после 1553 года); после его смерти были изданы несколько стихотворных переводов и выдержки из книги Боккаччо «De mulieribus claris» («О знаменитых женщинах»). В виде рукописей сохранились переводы некоторых «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха, двух писем Сенеки, «Сна Сципиона» Цицерона, новелл Мазаччо и др.

Семья 
Барон был женат на Элис Сент-Джон, дочери сэра Джона Сент-Джона и Элис Брэдшоу (двоюродной сестре короля Генриха VII). В этом браке родился только один сын, Генри, умерший при жизни отца; поэтому наследником стал внук барона, тоже Генри. Кроме того, у 10-го барона Морли было три дочери: Маргарет (жена Джона Шелтона), Джейн (жена Джорджа Болейна, виконта Рочфорда) и Элис, жена сэра Томаса Баррингтона.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Морли